Тиссью (от ) может обозначать следующее:

 Тиссью (бумага) — тонкая бумага санитарно-гигиенического назначения;
 Тиссью (биология) — биологическая ткань (группа клеток), выполняющая определенную функцию.